Косово може бити:

 Косово, географска област у Републици Србији, на Косову и Метохији
  Аутономна Покрајина Косово и Метохија, аутономна покрајина Републике Србије, чији већи део територије контролишу власти Републике Косово
 Република Косово, једнострано проглашена и делимично призната држава
 Северно Косово, део Косова који делимично контролише Република Србија
 Аутономна Покрајина Косово и Метохија (1963—1968), аутономна покрајина бивше Социјалистичке Републике Србије
 Социјалистичка Аутономна Покрајина Косово, социјалистичка аутономна покрајина бивше Социјалистичке Републике Србије
 Рудник Косово, насеље у општини Обилић, на Косову и Метохији, Република Србија
 Косово (Македонски Брод), насеље у општини Македонски Брод, Република Северна Македонија
 Косово Дабље (Косово Дабје), насеље у општини Делчево, Република Северна Македонија
 , насеље у општини Трекљано, Република Бугарска
 Kosovo, Kyustendil Province, Република Бугарска
 Kosovo, Plovdiv Province, Република Бугарска
 Kosovo, Shumen Province, Република Бугарска
 Косово (Видин), Видинска област, Република Бугарска
 Gorsko Kosovo, Veliko Tarnovo Province, Република Бугарска
 Polsko Kosovo, Ruse Province, Република Бугарска
 Косово (дело Добрице Ћосића), књига Добрице Ћосића
 Косово (песма), пародична песма

Види још 
 Косово и Метохија (вишезначна одредница)
 Кос (птица), птица по којој је Косово добило име
 Косово Поље (вишезначна одредница)
Косово Поље, градско насеље и седиште општине Косово Поље, на Косову и Метохији, Република Србија
 Косовска битка (вишезначна одредница)
Косовска битка, битка која се одиграла 1389. на Косову пољу
 Косовски вилајет, вилајет бившег Османског царства
 Косовски управни округ, округ у Републици Србији, на Косову и Метохији